Het wereldkampioenschap handbal vrouwen onder 18 is het officiële handbal toernooi voor teams onder-18. Het toernooi wordt georganiseerd door de Internationale Handbalfederatie sinds 2006 en vindt om de twee jaar plaats.

Kampioenschappen

Medaillespiegel

Deelnemende landen

Zie ook
 Wereldkampioenschap handbal vrouwen onder 20
 Europees kampioenschap handbal vrouwen onder 17

Externe links
ihf.info